Campbell bezeichnet:

 einen schottischen und irischen Familiennamen, siehe Campbell (Familienname)
 den Namen eines schottischen Clans, siehe Clan Campbell
 den australischen Automobilrennfahrer Bruce M. Campbell
 das Castle Campbell in Clackmannanshire, Schottland
 die Campbell University Buies Creek, North Carolina
 die Campbell Soup Company 
 die Campbell's Germany GmbH, die deutsche Tochter der Campbell Soup Company
 die Campbell Scientific, Inc.
 den Campbell-Zwerghamster
 das Fort Campbell, Stützpunkt der US-Armee in Kentucky
 den Robert Campbell Highway (Yukon Highway 4), Straße im Yukon in Kanada
 die Campbell Road
 den Campbell (Marskrater), ein Krater auf dem Mars (seit 1973)
 den Campbell (Mondkrater), ein Krater auf dem Mond (seit 1970)
 den (2751) Campbell, ein Asteroid des Hauptgürtels
 den ehemaligen australischen Automobilhersteller Campbell’s Cycle Works
 den ehemaligen US-amerikanischen Automobilhersteller Campbell Motor Car Company
 den ehemaligen britischen Automobilrennfahrer Malcolm Campbell
 den ehemaligen Motorboot- und Automobilrennfahrer Donald Campbell
 die ehemalige amerikanische Kaserne Campbell Barracks in Heidelberg 

Orte und geographische Objekte:
 Campbell (ACT), ein Vorort von Canberra, Australien
 Campbell (Nova Scotia) auf Cape Breton Island, Nova Scotia, Kanada
 Campbell Crag, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Campbell Crest, Gebirgskamm im Grahamland, Antarktika
 Campbell-Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Campbell Head, Landspitze im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Campbell Hills, Hügelgruppe in der Ross Dependency, Antarktika
 Campbell-Inseln, Neuseeland
 Campbell Island eine subantarktische Insel, Neuseeland
 Campbell-Kliffs in der Ross Dependency, Antarktika
 Campbell-Nunatak im Wilkesland, Antarktika
 Campbell Peak, Berg auf der Insel Heard, Antarktika
 Campbell Ridges, Gebirge im Palmerland, Antarktika
 Campbell Terrace, Hochebene im Viktorialand, Antarktika
 Campbell Valley, Tal im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Lake Campbell, Antarktika
 Mount Campbell, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Port Campbell, Stadt in Australien

in den Vereinigten Staaten:
 Campbell (Alabama)
 Campbell (Florida)
 Campbell (Illinois)
 Campbell (Kalifornien)
 Campbell (Minnesota)
 Campbell (Missouri)
 Campbell (Nebraska)
 Campbell (New York)
 Campbell (Ohio)
 Campbell (Texas)
 Campbell (Wisconsin), Town(ship) im La Crosse County

in Südafrika:
 Campbell (Nordkap), eine Kleinstadt in der Provinz Nordkap von Südafrika
weitere:
 Campbell (Dominica)

im NRHP gelistete Gebäude und Objekte:
 Campbell and Kelly Building, in Tonopah, Nevada, ID-Nr. 82000614
 Campbell Archeological Site, in Cooter, Missouri, ID-Nr. 74001086
 Campbell Avenue Complex, in Roanoke, Virginia, ID-Nr. 90002171
 Campbell Avenue Historic District, in Springfield, Missouri, ID-Nr. 99000714
 Campbell Building, in Crafton, Pennsylvania, ID-Nr. 88001157
 Campbell Cemetery, in Imboden, Arkansas, ID-Nr. 05000463
 Campbell Commercial Historic District, in Campbell, Missouri, ID-Nr. 91001482
 Campbell County Courthouse at Newport, in Newport, Kentucky, ID-Nr. 88000181
 Campbell Court Hotel, in Portland, Oregon, ID-Nr. 08000559
 Campbell Farm, in Edinburg, Virginia, ID-Nr. 90001416
 Campbell Farm Site, in Campbell, Michigan, ID-Nr. 78001496
 Campbell Hotel, in Portland, Oregon, ID-Nr. 88000098
 Campbell Mound, in Columbus, Ohio, ID-Nr. 70000490
 Campbell No. 2 Archeological Site, in Goleta, Kalifornien, ID-Nr. 92001755
 Campbell Park Historic District of Huron, in Huron, South Dakota, ID-Nr. 74001888
 Campbell Post Office-Kuykendall General Store, in Oxley, Arkansas, ID-Nr. 93001364
 Campbell School, in Sandusky, Ohio, ID-Nr. 82001384
 Campbell Townhouses, in Portland, Oregon, ID-Nr. 80003360
 Campbell Union Grammar School, in Campbell, Kalifornien, ID-Nr. 79000544
 Campbell Union High School Historic District, in Campbell, Kalifornien, ID-Nr. 89001048
 Campbell-Chrisp House, in Bald Knob, Arkansas, ID-Nr. 91001280
 Campbell-Christie House, in River Edge, New Jersey, ID-Nr. 83001481
 Campbell-Hicks House, in Huntington, West Virginia, ID-Nr. 85001814
 Campbell-Jordan House, in Washington, Georgia, ID-Nr. 71000288
 Campbell-Rumsey House, in Bath, New York, ID-Nr. 83001795
 Campbell's Bridge, in Milford Square, Pennsylvania, ID-Nr. 88000733
 Campbell's Covered Bridge, in Gowensville, South Carolina, ID-Nr. 09000483
 Campbell's Ferry, in Riggins, Idaho, ID-Nr. 07000037

Siehe auch:
 Campell (Begriffsklärung)
 Campbells (Begriffsklärung)
 Campbell Bannerman (Begriffsklärung)
 Campbell County (Begriffsklärung)
 Campbell Park (Begriffsklärung)
 Campbell River (Begriffsklärung)
 Campbell Township (Begriffsklärung)